Angelica commutata är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carl Anton von Meyer och Franz Josef Ivanovich Ruprecht, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Angelica commutata ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
commutata